Футбольный клуб «Югосталь» () — бывший украинский футбольный клуб из Енакиево, Донецкой области. Выступал в классе «Б» чемпионата СССР (как «Металлург») и в чемпионате Украины. Обладатель Кубка УССР (1987) и Кубка Украины (2001, 2005) среди любительских команд. Участник матчей Кубка регионов УЕФА.

Прежние названия 
 1913—1948: Сталь
 1949—1986: Металлург
 1958—1960: Авангард
 1964—1969: Индустрия
 1987—2005: Югосталь

История 
В 1913 году при Петровском металлургическом заводе была организована футбольная команда. Доступ рабочих в этот коллектив был ограничен уставом, а также большими членскими взносами. Сохранились сведения лишь о двух игроках первого состава заводской команды. Ими были бек (защитник) — французский инженер Де-Сев и голкипер (вратарь) — служащий главной конторы Апельченко. Игры «металлурги» проводили на футбольном поле в районе Николаевской церкви (район современной аглофабрики) и на подходящих пустырях рабочих посёлков Зарудни, Замковки, Пивновки и других.

Команда выступала в первенстве Донбасса, редко пробиваясь в первенство республики.

В 1957 году после завершения игровой карьеры коренной енакиевец Алексей Пшеничный, обладатель Кубка СССР 1944 года в составе «Зенита», вернулся в родной город. Пшеничный стал тренером местного «Металлурга» и смог очень быстро улучшить результаты заводской команды. Команда в 1961 году становится чемпионом Донбасса и получает право сразиться за место в классе «Б» чемпионата СССР. В переходных матчах сильнее оказался краматорский «Авангард» (0:4, 2:1). В следующем сезоне «Металлург» снова чемпион области. На этот раз соперником енакиевской команды в переходных матчах стал горловский «Шахтёр». Заводской коллектив под руководством Алексея Пшеничного победил горловчан (0:0, 1:0) и впервые в истории завоевал право участвовать в чемпионате СССР по футболу в классе «Б».

Будучи новичками в классе «Б», футболисты «Металлурга» заняли в розыгрыше первенства республики одно из последних мест — 36-е из 40. Очень слабо сыграла линия обороны, пропустившая 74 мяча. Такое низкое место в турнире означало, что «Металлургу» предстояло доказывать право на место в числе команд-мастеров в переходных матчах с чемпионом области. Команда «Шахтёр» (Чистяково) была обыграна в обоих матчах (1:0, 2:0). В 1964 году заводская команда несколько улучшила свои результаты, став в зоне девятой.

C 1971 по 1983 года енакиевские металлурги выступали в первенстве Донецкой области. В 1984 году с приходом в «Металлург» тренеров В. И. Никитенко и В. И. Иванова, металлурги стали победителем финальных игр лучших команд области. Это позволило заводским футболистам получить право спустя 15 лет выступать в чемпионате УССР. После неудачного выступления в 1985 году.

В декабре 1985 года в Енакиево вернулся ещё один местный специалист — Юрий Клоков. Он начал создавать новую команду, сделав ставку в основном на енакиевских футболистов. Труд тренера и игроков увенчался двойным успехом. «Металлург» впервые пробился в финал Кубка области и, заняв призовое место в чемпионате Донецкой области, вновь завоевал право играть в первенстве УССР среди коллективов физкультуры.

В 1987 году команда Енакиевского металлургического завода стала называться «Югосталь». В этом же году «Югосталь» завоевала Кубок им. М. Мержанова. Затем — Кубок Донетчины. Выиграв Кубок, подопечные Ю. Клокова и В. Федорищева включились в спор за Кубок Украины. Стартовый матч в Стаханове — 3:1. Следующая игра состоялась дома с «Трансформатором» (Запорожье). Снова победа с тем же счётом. Единственный гол принёс победу в полуфинале в Лозовой. Затем последовал двухматчевый финал с «Авангардом». Первый поединок проходил в Дрогобыче. Гости уступили 0:2. В ответной встрече 10 тысяч болельщиков Енакиева поддерживали «Югосталь». Макеевцы ударом с пенальти открывают счет. На 90 минуте после розыгрыша углового счёт становится 2:0, а по сумме двух встреч — 2:2. Судья назначил дополнительное время. Енакиевцы продолжали атаковать, и в одном из эпизодов в штрафной гостей был сбит В. Громов. Снова пенальти и победный гол. «Югосталь» получила Кубок Украины, а вместе с ним и приз республиканской газеты «Радянська Україна».

Этот успех заводской команды не остался незамеченным. Игроков и тренера Ю. Клокова начали приглашать в различные команды.
Тренеры менялись иногда по два-три раза за один сезон, что не способствовало улучшению игры «Югостали». Несмотря на это, в период с 1988 по 2005 года «Югосталь» практически ежегодно участвовала в первенстве УССР, а затем и Украины. Дважды енакиевцы смогли повторить свой наивысший успех, завоевав Кубок Украины среди любителей в 2001 и 2005 годах.

В 2002 году «Югосталь», как обладатель Кубка Украины, приняла участие в розыгрыше Кубка регионов УЕФА 2002/03. В первом матче группового турнира енакиевцы уступили азербайджанскому ФК «Гёязань» 0:1. Две следующие игры против команд греческой «Иматии» и грузинского «Тбилиси» были выиграны соответственно 7:0 и 6:0, но первое место в группе, дающее право продолжить выступления в турнире, заняли азербайджанцы. «Югосталь» довольствовалась званием самой результативной украинской командой за всю историю турнира.

История выступлений 
{|class="wikitable" style="font-size:90%"
|-bgcolor="#efefef"
!rowspan="2"|Сезон
!rowspan="2"|Название клуба
!colspan="10"|Лига
!rowspan="2"|Кубок
!rowspan="2"|Еврокубки
!rowspan="2"|
|-
! 
! Дивизион
! Место
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
|-
|align=center colspan=15|Первенство Украинской ССР среди команд КФК
|-
|align=center|1948
|align=center|Сталь
|align=center|КФК
|align=center|УССР 5 зона
|align=center|12 из 16
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center|1949
|align=center|Металлург
|align=center|КФК
|align=center|УССР 5 зона
|align=center|3 из 10
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|13
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center|1958
|align=center|Авангард
|align=center|КФК
|align=center|УССР 10 зона
|align=center|3 из 8
|align=center|14
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|20
|align=center|18
|align=center|16
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center|1959
|align=center|Авангард
|align=center|КФК
|align=center|УССР 3 зона
|align=center|7 из 8
|align=center|14
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|8
|align=center|16
|align=center|28
|align=center|9
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center|1960
|align=center|Авангард
|align=center colspan=10|Чемпионат УССР не проводился
|align=center|Кубок УССР3 круг
|align=center|—
|
|-
|align=center rowspan=2|1961
|align=center rowspan=2|Металлург
|align=center colspan=10|Чемпионат УССР не проводился
|align=center rowspan=2|—
|align=center rowspan=2|—
|rowspan=2|
|-
|align=center|КФК / ІІІ
|align=center|Переходные игрыв класс «Б»
|align=center|
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|—
|-
|align=center rowspan=2|1962
|align=center rowspan=2|Металлург
|align=center colspan=10|Чемпионат УССР не проводился
|align=center rowspan=2|—
|align=center rowspan=2|—
|rowspan=2|
|-
|align=center|КФК / ІІІ
|align=center|Переходные игрыв класс «Б»
|align=center|
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|—
|-
|align=center colspan=15|Чемпионат СССР — Класс «Б»
|-
|align=center rowspan=2|1963
|align=center rowspan=2|Металлург
|align=center|ІІІ
|align=center|Класс «Б»2 зона УССР
|align=center|18 из 20
|align=center|38
|align=center|9
|align=center|8
|align=center|21
|align=center|38
|align=center|74
|align=center|26
|align=center rowspan=2|Кубок СССРзональный турнир2 зона УССР 1/4 финала
|align=center|—
|
|-
|align=center|КФК / ІІІ
|align=center|Переходные игрыв класс «Б»
|align=center|
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center rowspan=2|1964
|align=center rowspan=2|Индустрия
|align=center rowspan=2|ІІІ
|align=center|Класс «Б»3 зона УССР
|align=center|9 из 16
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|12
|align=center|20
|align=center|35
|align=center|28
|align=center rowspan=2|Кубок СССРзональный турнир3 зона УССР 1/8 финала
|align=center|—
|

|-
|align=center|Финал за 25—30 места УССР
|align=center|30 из 41
|align=center|10
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|16
|align=center|5
|align=center|—
|
|-
|align=center|1968
|align=center|Индустрия
|align=center|ІІІ
|align=center|Класс «Б»2 зона УССР
|align=center|20 из 21
|align=center|40
|align=center|9
|align=center|8
|align=center|23
|align=center|27
|align=center|56
|align=center|26
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center|1969
|align=center|Индустрия
|align=center|ІІІ
|align=center|Класс «Б»2 зона УССР
|align=center|16 из 21
|align=center|40
|align=center|11
|align=center|12
|align=center|17
|align=center|23
|align=center|39
|align=center|34
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center colspan=15|Первенство Украинской ССР среди команд КФК
|-
|align=center|1970
|align=center|Металлург
|align=center|КФК
|align=center|УССР 4 зона
|align=center|3 из 8
|align=center|14
|align=center|6
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|21
|align=center|9
|align=center|18
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center|1985
|align=center|Металлург
|align=center|КФК
|align=center|УССР 4 зона
|align=center|7 из 8
|align=center|14
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|8
|align=center|13
|align=center|21
|align=center|7
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center|1987
|align=center|Югосталь
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|5 из 10
|align=center|18
|align=center|8
|align=center|3
|align=center|7
|align=center|19
|align=center|25
|align=center|19
|align=center bgcolor=gold|Кубок УССРОбладатель
|align=center|—
|
|-
|align=center|1988
|align=center|Югосталь
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|2 из 12
|align=center|22
|align=center|15
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|46
|align=center|26
|align=center|31
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center|1989
|align=center|Югосталь
|align=center|КФК
|align=center|УССР 4 зона
|align=center|5 из 13
|align=center|24
|align=center|13
|align=center|4
|align=center|7
|align=center|37
|align=center|26
|align=center|30
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center|1990
|align=center|Югосталь
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|8 из 15
|align=center|28
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|9
|align=center|26
|align=center|31
|align=center|27
|align=center|—
|align=center|—
|
|-
|align=center colspan=15|Чемпионат Украины среди любительских команд
|-
|align=center|1992/93
|align=center|Югосталь
|align=center|АЛФУ
|align=center|ЛЧУ 5 зона
|align=center|5 из 14
|align=center|26
|align=center|11
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|35
|align=center|34
|align=center|29
|align=center|—
|align=center|—
|(uk)
|-
|align=center|1993/94
|align=center|Югосталь
|align=center|АЛФУ
|align=center|ЛЧУ 5 зона
|align=center|12 из 14
|align=center|26
|align=center|9
|align=center|3
|align=center|14
|align=center|32
|align=center|51
|align=center|21
|align=center|—
|align=center|—
|(uk)
|-
|align=center|1994/95
|align=center|Югосталь
|align=center|АЛФУ
|align=center|ЛЧУ 4 зона
|align=center|8 из 16
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|31
|align=center|40
|align=center|41
|align=center|—
|align=center|—
|(uk)
|-
|align=center rowspan=2|1996/97
|align=center rowspan=2|Югосталь
|align=center rowspan=2|АЛФУ
|align=center|ЛЧУ 4 группа
|align=center|1 из 5
|align=center|16
|align=center|10
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|24
|align=center|8
|align=center|32
|align=center rowspan=2|—
|align=center rowspan=2|—
|rowspan=2|(uk)
|-
|align=center|финал, группа «Б»
|align=center|3 из 3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|-
|align=center colspan=15|Чемпионат Украины
|-
|align=center|1997/98
|align=center|Югосталь
|align=center|ІІІ
|align=center|Вторая лигагруппа «В»
|align=center|12 из 17
|align=center|30
|align=center|7
|align=center|10
|align=center|13
|align=center|27
|align=center|34
|align=center|31
|align=center|Кубок Украины1/64 финала
|align=center|—
|
|-
|align=center colspan=15|Чемпионат и Кубок Украины среди любительских команд
|-
|align=center|1998/99
|align=center|Югосталь
|align=center|АЛФУ
|align=center|ЛЧУ 3 группа
|align=center|5 из 14
|align=center|18
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|16
|align=center|3
|align=center|17
|align=center|6
|align=center|—
|align=center|—
|(uk)
|-
|align=center|2001
|align=center|Югосталь
|align=center|АЛФУ
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center bgcolor=gold|Кубок Украины(любители)Обладатель
|align=center|—
|(uk)
|-
|align=center|2002
|align=center|Югосталь
|align=center|АЛФУ
|align=center|ЛЧУ 6 группа
|align=center|3 из 4
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|Кубок Украины(любители)1/4 финала
|align=center|—
|(uk) (uk)
|-
|align=center|2003
|align=center|Югосталь
|align=center|АЛФУ
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|Кубок Украины(любители)1/2 финала
|align=center|Кубок регионов УЕФАгрупповойтурнир
|(uk) (en)
|-
|align=center|2004
|align=center|Югосталь
|align=center|АЛФУ
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|Кубок Украины(любители)1/2 финала
|align=center|—
|(uk)
|-
|align=center|2005
|align=center|Югосталь
|align=center|АЛФУ
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center bgcolor=gold|Кубок Украины(любители)Обладатель
|align=center|—
|(uk)
|}

Трофеи

Национальные чемпионаты

СССР 
Класс «Б», украинская зона:
 9 место (1 раз): 1964

Украина 
Вторая лига:
 12 место (1 раз): 1997/98

Любительские соревнования 
Кубок Украины среди любителей:
  Обладатель (3 раза): 1987, 2001, 2005

Региональные соревнования 
Первенство Донецкой области:
  Победитель (4 раза): 1961, 1962, 1984, 1996
Кубок Донецкой области:
  Обладатель (1 раз): 1987

Примечания

Литература 
 

Енакиево
Футбольные клубы Донецкой области
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование